Нассо ( ) — русская транскрипция английского названия, которое в других случаях передаётся как Нассау.

США 
 Нассо — округ на острове Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк.
 Нассо — бывшее название острова Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк.
 Нассо — округ в штате Флорида.
 Нассо (таун, Нью-Йорк) — таун в штате Нью-Йорк.
 Нассо (деревня, Нью-Йорк) — деревня в тауне Нассо (штат Нью-Йорк).
  — бывшая станция Железной дороги Статен-Айленда.

См. также 
 
 Нассо-стрит (Манхэттен)